Катріна Адамс і Зіна Гаррісон були чинними чемпіонками і змогли захистити свій титул, перемігши у фіналі Джиджі Фернандес і Лорі Макніл з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Джиджі Фернандес /  Лорі Макніл (фінал)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (чемпіонки)
 Пенні Барг /  Еліз Берджін (чвертьфінал)
 Ліз Грегорі /  Гретхен Магерс (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 1989 Virginia Slims of Houston Doubles Draw 

Virginia Slims of Houston
Тур WTA 1989